Дробњак може бити:

 Дробњак (племе), племе у Старој Херцеговини, Црна Гора
 Дробњак (област), област у Старој Херцеговини, Црна Гора
 Дробњак (Качаник), насеље у општини Качаник, Србија
 Дробњак (презиме), јужнословенско презиме

Види још 
 Дроб